Змагання з вітрильного спорту на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1900 в Парижі та з тих пір включалися в програму кожних наступних Ігор крім Ігор 1904 в Сент-Луїсі. Змагання проходять на кількох типах яхт. Спочатку в змаганнях брали участь одночасно і чоловіки, і жінки, проте з Олімпійських іграх 1988 в Сеулі деякі дисципліни розділені між ними, а деякі досі є змішаними. У цьому виді спорту розігруються 10 комплектів нагород.

Медалі

Джерела 

 Вітрильний спорт на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com